Klinkenberg est le nom de plusieurs villages aux Pays-Bas :
 Klinkenberg, commune de Buren dans le Gueldre
 Klinkenberg, commune de Teylingen en Hollande-Méridionale

Patronyme
 (1709-1799), mathématicien et astronome hollandais, découvreur de plusieurs comètes ;
L'astéroïde (10427) Klinkenberg, a été baptisé en son honneur ;
Jean-Marie Klinkenberg (1944), est un linguiste et sémioticien belge ;
Johannes Christiaan Karel Klinkenberg (1852-1924) est un peintre hollandais, auteur de scènes villageoises peintes à l'huile ou à l'aquarelle.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme